Каменуха — топоним:

 Каменуха — посёлок в Клинцовском районе Брянской области, Россия.
 Каменуха — село в Маневичском районе Волынской области, Украина.